Првенство Енглеске у рагбију 2000/01. (службени назив: 2000–01 Zurich Premiership) је било 14. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској.

Из лиге је испао Ротерам, а титулу је освојио Лестер.

Учесници

Табела

Посећеност утакмица 

Подаци се односе само на утакмице које су тимови играли као домаћини.

 Лестер 12 090
 Сараценс 9 222 
 Нортхемптон 7 786
 Бат 7 664
 Глостер 6 675
 Лондон ајриш 5 920
 Воспс 5 671
 Харлеквинс 4 678
 Бристол 4 639
 Њукасл 4 589
 Сејл 2 813
 Ротерам 2 542

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 2000.
Рагби у 2001.